Nokia Corporation – multinazionale finlandese, operante nel settore delle telecomunicazioni
 Nokia – città della Finlandia
 Nokia Cup – torneo di tennis della Repubblica Ceca
 Nokia Networks – azienda di telecomunicazioni, fino al 2013 denominata Nokia Siemens Networks
 Bell Laboratories - i Nokia Bell laboratories sono un centro di ricerca e sviluppo, di proprietà di Nokia Corporation.
 Nokia Mobile - Hmd Global
 Nokia Arena (Tampere)